Пења Бланка има више значења:

 Пења Бланка (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Пења Бланка (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Пења Бланка (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Пења Бланка (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Пења Бланка (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пења Бланка (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пења Бланка, Ел Индио (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Пења Бланка (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пења Бланка (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пења Бланка (Лараинзар), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пења Бланка (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пења Бланка (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пења Бланка (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пења Бланка (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пења Бланка (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пења Бланка (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пења Бланка (Маравиља Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пења Бланка (Алдама, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пења Бланка (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пења Бланка (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пења Бланка (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пења Бланка (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пења Бланка (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пења Бланка (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пења Бланка (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пења Бланка (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пења Бланка (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пења Бланка (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пења Бланка (Тенанго де Дорија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пења Бланка (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пења Бланка (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пења Бланка (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пења Бланка (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пења Бланка (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пења Бланка (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пења Бланка (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пења Бланка (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пења Бланка (Керендаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пења Бланка (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пења Бланка (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пења Бланка (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пења Бланка (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пења Бланка (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Бланка (Консепсион Папало), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Бланка (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Бланка (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Бланка (Сан Андрес Кабесера Нуева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Бланка (Сан Фелипе Усила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Бланка, Колонија Сан Мартин Пења Бланка (Сан Фелипе Усила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Бланка (Сан Франсиско Чапулапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Бланка (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Бланка (Сан Хуан Мистепек -дто. 08 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Бланка (Сан Лукас Зокијапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Бланка (Санта Ана Кваутемок), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Бланка (Санта Марија Гијенагати), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Бланка (Санта Марија Јукуити), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Бланка (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Бланка (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пења Бланка (Хопала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пења Бланка (Кимистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пења Бланка (Тласко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пења Бланка (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пења Бланка (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пења Бланка (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пења Бланка (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пења Бланка (Алдама, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пења Бланка (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пења Бланка (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пења Бланка, Ел Линдеро (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пења Бланка (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пења Бланка (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику